Hassell ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hassell (* 1980), englischer Schauspieler 
 Eddie Hassell (1990–2020), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Fey von Hassell (1918–2010), deutsch-italienische Autorin 
 Henning-Leopold von Hassell (1929–1996), deutscher Botschafter
 Jon Hassell (1937–2021), US-amerikanischer Trompeter

 Leopold von Hassell (1843–1913), deutscher Richter, Präsident des OLG Kassel
 Ulrich von Hassell (1881–1944), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Hassell (North Carolina)

Sonstiges:

 Hassell National Park, Nationalpark in Australien

Siehe auch:

 Hassel